Юлія Гергес і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Саня Мірза і Моніка Нікулеску виграли титул, у фіналі перемігши пару Катерина Бондаренко і Чжуан Цзяжун з рахунком 7–5, 6–4

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Connecticut Open, парний розряд
Парний розряд